Anti-Revolutionaire Partij, de eerste politieke partij in Nederland (1879-1980)
 ARP Instruments, een Amerikaans bedrijf dat synthesizers maakte
 ARP 410 Airlines, een Oekraïense luchtvrachtmaatschappij
 Address resolution protocol, een protocol dat binnen local area networks door TCP/IP gebruikt wordt
 Aerodrome reference point, een luchtvaartterm
 Air Raid Precautions, een Britse burger-verdedigingsorganisatie (1924-1946)
 Alternative Roaming Provider, een instantie die mobiele communicatie ondersteunt bij roaming

 Arp Schnitger, een Duits orgelbouwer
 Halton Arp, een Amerikaans astronoom
 Jann-Fiete Arp, een Duits voetballer
 Jean Arp, een Frans kunstschilder
 Jochen Arp, Duits jazzsaxofonist
 Bill Arp, pseudoniem van Charles Henry Smith (1826-1903), een Amerikaans schrijver en politicus
 Arp (Tennessee), een gehucht in de staat Tennessee (VS) - vernoemd naar Bill Arp
 Arp (Texas), een plaats in de Verenigde Staten - vernoemd naar Bill Arp
 Crête d'Arp een bergtop met skipistes (Alpe d'Arp / Arp Vieille) boven het Italiaanse plaatsje Courmayeur